Kolpaševo (ruski: Колпа́шево) je grad u Tomskoj oblasti u Rusiji. Nalazi se na , na rijeci Ob.

Broj stanovnika: 27.700 (2001.).

Kolpaševo postoji od 17. stoljeća kao selo. Status grada je dobio 1938. godine.

Gradovi u Rusiji
Tomska oblast